

Persone 
 John Holmes – attore pornografico statunitense
 John Holmes – diplomatico britannico
 John Holmes – compositore britannico
 John Holmes – mercenario anglo-indiano
 John Holmes – pilota automobilistico statunitense
 John Holmes – poeta statunitense
 John Holmes – politico neozelandese
 John Holmes (1773-1843) – politico statunitense del Maine
 John Holmes – rugbista britannico
 John Clellon Holmes – poeta statunitense

Altro 
 John Holmes – brano musicale di Elio e le Storie Tese